«Перкеле» () — фінське вульгарне слово, найвідоміше фінське лайливе слово у всьому світі.

Походження слова 
Слово, ймовірно, походить від литовських perkunas або латвійських perkons. Деякі дослідники вважають Perkele оригінальною назвою бога грому Укко, головного бога фінського язичницького пантеону, але цю точку зору розділяють не всі . Вважається також, що у фінській міфології спочатку це було прізвисько головного бога Укко, але ранні християнські впливи неправильно переклали диявола на перкеле, можливо, з духом того, що язичницькі боги були витвором Хін Холе.

Perkele — одне з найуживаніших лайливих слів у фінській мові, про нього є багато анекдотів. Серед іншого, провідний державний діяч Великого герцогства Фінляндії Ларс Габріель фон Хаартман описав всю фінську мову як la langue du perkele. Вважається, що німецькі солдати під командуванням у Фінляндії під час Другої світової війни вважали, що «perkele» означає «кінь», тому що водії здебільшого зверталися з цим до своїх коней.

Іншими мовами 
В інших фінно-угорських мовах є споріднені слова: естонською - põrgu, карельською - perkeleh.

Використання в масовій культурі 
У 1993 році в Гетеборзі  заснована шведська музична група «Perkele»

У грудні 2017 року на честь 100-річчя незалежності Фінляндії була випущена гра NES під назвою «PERKELE! -Suomi 100 vuotta»

Фінська мова